Licinius Crassus ist der Name folgender Personen:

 Lucius Licinius Crassus (140 v. Chr.–91 v. Chr.), römischer Politiker